R.Uechtr. kan som auktorsförkortning betyda:

 Rudolf Karl Friedrich von Uechtritz
 Rudolf Karl Carl  Friedrich von Uechtritz

Robotskapade auktorsförkortningar